Through the Clouds – cortometraggio del 1910 prodotto da Edison Manufacturing Company
Through the Clouds – cortometraggio del 1913 diretto da Charles Weston